Pojem Wellington je nejednoznačný a může mít následující významy:
 zeměpisný název mnoha měst, ostrovů a hor po celém světě:
 Wellington – hlavní město Nového Zélandu
 Wellington (Utah) – město v Utahu
 Wellington (ostrov) – ostrov v Chile
 Wellington (RJA) – město v Republice Jižní Afrika
 Vickers Wellington – britský bombardér z doby druhé světové války
 James Booker Blakemore Wellington – anglický fotograf a vynálezce
 Beatrice Wellingtonová (1907–1971) – organizátorka záchranných transportů lidí z přelomu let 1938/1939 z Československa a protektorátu.
 součást britského titulu vévoda z Wellingtonu:
 Arthur Wellesley, 1. vévoda z Wellingtonu – velitel vítězných spojeneckých armád u Waterloo

Externí odkazy